Чемпионат СССР по баскетболу среди мужчин 1982/1983 — 50-й чемпионат СССР по баскетболу среди мужчин прошёл с 30 сентября 1982 года по 20 марта 1983 года. К участникам  чемпионата СССР по баскетболу среди мужчин 1982 года из 1 лиги добавились ташкентский «Университет» и московский «Алмаз». Чемпионат прошёл в 3 этапа. На первом этапе команды были разделены на две подгруппы, где провели 2-х круговой турнир. По 4 лучшие команды из каждой подгруппы составили финальную восьмерку, 6 оставшихся команд в 2-х утешительных турнирах определяли неудачников, покидающих высшую лигу. На заключительном этапе 1—2-я и 3—4-я команды финальной восьмерки разыграли медали в сериях до 2 побед. Чемпионом страны в 21 раз стал московский ЦСКА в 3-х матчах выигравший серию у каунасского «Жальгириса».

Участники 
В Высшей лиге чемпионата СССР по баскетболу среди мужчин в сезоне 1982/1983 года принимали участие 14 команд: московские ЦСКА, «Динамо» и  «Алмаз», киевские «Строитель» и СКА, каунасский «Жальгирис», ленинградский «Спартак», рижский ВЭФ, вильнюсская «Статиба», минский РТИ, тбилисское «Динамо», таллинский «Калев», куйбышевский «Строитель» и ташкентский «Университет».

Составы команд 

ЦСКА (Москва) С.Базаревич, А.Гусев, С.Ерёмин, В.Кузьмин, А.Лопатов, А.Лындин, А.Мелешкин, А.Мышкин, В.Панкрашкин, В.Петраков, С.Попов, Д.Сухарев, С.Тараканов, В.Ткаченко. Тренер – Юрий Селихов.

Строитель (Киев) Т.Безрук, А.Белостенный, А.Волков, Р.Дрёмов, Е.Колежук, О.Кузенков, Р.Рыжик, В.Рыжов, Ю.Сильверстов, В.Ткаченко*, В.Хоменко, В.Хомич, А.А.Шевченко. Тренер – Борис Вдовиченко.

Динамо (Москва) А.Агапеев, Х.Бирюков, В.Бураков, А.Буров, В.Головенко, С.Гришаев, В.Жигилий, С.Киселёв, И.Колычев, И.Корнишин, И.Королёв, С.Кочергин, А.Охотников, Н.Фесенко. Тренер – Евгений Гомельский.

Жальгирис (Каунас) М.Арлаускас, А.Бразис, Р.Валиконис, Л.Жукайтис, С.Йовайша, Г.Крапикас, Р.Куртинайтис, М.Лекараускас, А.Линкявичус, В.Масальскис, А.Сабонис, В.Хомичюс, Р.Чивилис, В.Янкаускас. Тренер – Владас Гарастас.

Спартак (Ленинград) А.Агеев*, В.Горин, В.Жарков, С.Каприленко, Г.Капустин, А.Караваев, В.Королёв, С.Кузнецов, А.Макеев, Ю.Павлов, М.Силантьев, А.Тюбин, Н.Улицкий, А.Харченков. Тренер – Владимир Кондрашин.

ВЭФ (Рига) В.Валтерс, А.Дудоров, А.Екабсонс, И.Жвигурс, А.Званс, Ю.Калниньш, А.Куликовскис, И.Миглиниекс, К.Муйжниекс, Н.Назаров, Р.Силарайс, В.Сполитис. Тренер – Майгонис Валдманис.

СКА (Киев) В.Бережной, В.Грищенко, А.Здрак, В.Коробков, Е.Кравченко, О.Любанов, О.Полосин, А.Сальников, А.Степаненко, А.Шаптала, А.В.Шевченко. Тренер – Геннадий Чечуро.

Статиба (Вильнюс) В.Андрюнас, В.Балочка, А.Вайнаускас, А.Вайткус, Р.Гирскис, Й.Казлаускас, А.Качинскас, Ш.Марчюлёнис, Э.Нармонтас, А.Павилонис, Д.Пашакарнис, Р.Пеникас, Г.Поцюс, В.Урба. Тренер – Римантас Эндрияйтис.

РТИ (Минск) С.Желудок, В.Жолнерович, Р.Кнатько, Г.Королёв, В.Кравченко, А.Остроносов, А.Парфианович, Ал.Попков, Е.Пустогвар, А.Савицкий, А.Сатыров, С.Сланевский, К.Шереверя, А.Якубенко. Тренер – Алексей Шукшин.

Динамо (Тбилиси) К.Багатурия, Г.Бичиашвили, И.Бородачёв, Р.Гаручава, З.Грдзелидзе, П.Гураспаули, Г.Дарсадзе, В.Дерюгин, Н.Дерюгин, К.Джорджикия, В.Дзидзигури, Н.Коркия, Б.Липартелиани, А.Марченко, Ю.Миловидов, З.Томарадзе, Г.Чачанидзе. Тренер – Зураб Саканделидзе.

Калев (Таллин) В.Викторов, Х.Дрелль, М.Жуланов, П.Йыги, Х.Койк, Т.Лаур, А.Лунден, М.Метстак, Я.Орав, Т.Рандала, Т.Рейгам, Т.Сокк, А.Сыбер, Х.Энден. Тренер – Хейно Лилль.

Строитель (Куйбышев) В.Астанин, В.Васякин, А.Власов, В.Головин, А.Грошев, В.Жужгов, Г.Казанский, В.Кулагин, И.Майоров, С.Мокин, А.Сизоненко, Е.Усов. Тренер – Генрих Приматов.

Университет (Ташкент) Р.Абельянов, Г.Авдеев, А.Бондаренко, Н.Бузляков, С.Гаврилов, Г.Гребенников, В.Майстренко, Н.Николотов, В.Сержантов, В.Филюшкин, Е.Френкель, Ю.Шишков. Тренер – Александр Адисман.

Алмаз (Москва) А.Ардисламов, Гончаров, А.Данилов, А.Егоров, М.Мишунов, Морозов, Нусинов, Ан.Попков, А.Шимонин, А.Ширшов. Тренер – Владимир Цинман.

 * - покинул команду в ходе сезона.

Предварительный этап

1 подгруппа

2 подгруппа

Финальный турнир

1-й утешительный этап

2-й утешительный этап

1 подгруппа  
В 1 подгруппе  выступали команды, занявшие на предыдущем этапе 9-12 места. Две слабейшие команды попадали в переходный турнир за право остаться в Высшей лиге.

2 подгруппа  
Во 2 подгруппе  выступали команды, занявшие на предыдущем этапе 13-14 места, и 6 лучших команд Первой лиги (команды, занявшие 1-2 места в трёх отборочных подгруппах). Две сильнейшие команды попадали в переходный турнир за право оказаться в Высшей лиге.

По результатам переходного турнира, в котором участвовали куйбышевский и харьковский «Строитель», киевский и рижский СКА, в Высшую лигу попали СКА (Киев) и СКА (Рига).

Плей-офф

Серия за 1-е место

Серия за 3-е место

Состав чемпионов 
ЦСКА (Москва): Сергей Базаревич, Александр Гусев, Станислав Ерёмин, Виктор Кузьмин, Андрей Лопатов, Александр Лындин, Александр Мелешкин, Анатолий Мышкин, Виктор Панкрашкин, Сергей Попов, Дмитрий Сухарев, Сергей Тараканов, Владимир Ткаченко. Тренер – Юрий Селихов.

Итоговое положение

Высшая лига

Литература

Ссылки 
 Состав победителей Чемпионат СССР по баскетболу
 Чемпионат СССР по баскетболу 1982/1983 (турнирная таблица) на сайте спортивных протоколов
 Чемпионат СССР по баскетболу 1982/1983 (протоколы матчей) на сайте спортивных протоколов
 Спартак (Владивосток)-1982/1983 на сайте bkspartak-vlk.narod.ru

1983 год в баскетболе
Чемпионаты СССР в 1983 году
Чемпионат СССР по баскетболу среди мужчин